Icom oder ICOM steht für:

 die japanische Firma Icom (Unternehmen)
 den internationalen Museumsrat International Council of Museums (ICOM)
 den Interessenverband Comic e.V. (ICOM)
 das Institute for Communication Systems (ICOM) der Hochschule für Technik Rapperswil
 ICOM Tele A/S, ein dänischer Mobilfunkdiscounter
 ICOM Simulations, ehemaliges amerikanisches Softwareunternehmen mit Sitz Wheeling, Illinois, USA
 Internationale Christliche Organisation der Medien (ICOM)
 

ICOM